Леалтад Институсионал има више значења:

 Леалтад Институсионал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Леалтад Институсионал, Сегунда Сексион (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику